Смоле́нская — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Смоленская, Евгения Фёдоровна (1919—1989) — певица (лирико-драматическое сопрано), заслуженная артистка РСФСР.

Топоним 
Станции метро в Москве:
 

Станции метро в Минске:
 Смоленская на Московской линии (планируется).

Географические названия:
 Смоленская — станица в Краснодарском крае.

Разное 
 Смоленская дивизия
 Смоленская область
 Смоленская икона Божией Матери
 Смоленская набережная
 Смоленская площадь
 Смоленская улица

См. также 
 Новосмоленская набережная
 Смоленский
 Смоленское
 Смоленка (значения)